Соревнования по синхронным прыжкам в воду с десятиметрвой вышки среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 23 сентября. Приняли участие 16 спортсменов из 8 стран.

Дмитрий Саутин стал двукратным Олимпийским чемпионом.

Медалисты

Результаты

Финал 
23 сентября состоялся финал соревнований (по 5 прыжков). В соревнованиях приняли участие спортсмены 8 стран, которые стартовали сразу с финального раунда.

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт